Борсдорф:

 Борсдорф — община в Германии, в земле Саксония.
 Борсдорф, Фридрих Адольф (1854—1923) — английский валторнист немецкого происхождения.